McClelland ist der Familienname folgender Personen: 

 Bramlette McClelland (1920–2010), US-amerikanischer Geotechniker

 Chuck McClelland, amerikanischer Filmeditor
 David McClelland (1917–1998), US-amerikanischer Verhaltens- und Sozialpsychologe
 Ivy Lilian McClelland (1908–2006), britische Romanistin und Hispanistin

 Kevin McClelland (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Kyle McClelland (* 2002), nordirisch-schottischer Fußballspieler
 Marjorie McClelland (1913–1978), US-amerikanische Kinderpsychologin und Judenretterin
 Robert McClelland (1807–1880), US-amerikanischer Politiker
 Roswell McClelland (1914–1995), US-amerikanischer Flüchtlingshelfer und Diplomat
 William McClelland (1842–1892), US-amerikanischer Politiker

McClelland ist der Name folgender Orte:

 McClelland (Arkansas), Ort im Woodruff County, Arkansas
 McClelland (Iowa), Ort im Pottawattamie County, Iowa 

Sonstiges:
 McClelland Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 McClellan